Towada může být:

 Towada (město) – město v prefektuře Aomori v Japonsku
 Towada (jezero) – jezero v Japonsku
 Towada (sopka) – sopka v Japonsku

Reference